Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute du 17 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Joe Fernández, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1996
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1996
Tennis en juin 1996